Glycerol, een organische verbinding
Glycerine (nummer), een nummer van de Britse band Bush